Тви́стер:

 тви́стер — англ. twister — смерч.
 Твистер — подвижная игра на мате с цветными кругами;
 Твистер — искусственная рыболовная приманка;
 «Смерч» () — кинокомедия 1990 года, снятая режиссёром Майклом Алмерейдой по роману Мэри Робисон.
 Твистер — Twister Digital Video — торговая марка российского видеопроизводителя и дистрибьютора ООО «Торнадо видео» с 26.07.2002 по 19.10.2009 г., основанного в 1995 г. под названием «Тивионика».

См. также 

Мистер Твистер (значения)